Cinque ist der Familienname folgender Personen:

 Guglielmo Cinque (* 1948), italienischer Sprachwissenschaftler
 Lorenzo Cinque (* 1991), italienischer Fußballspieler